Joseph Dufour peut faire référence à :

 Joseph Dufour (1754-1827), peintre et industriel français
 Joseph Dufour (1874-1956), homme politique québécois
 Joseph Dufour-Denelle (1764-1851), homme politique français